L'innominabile – romanzo di Samuel Beckett del 1953
 L'innominabile – racconto di Howard Phillips Lovecraft del 1923